Der Coupe d’Europe 2018/19 ist ein Dreiband-Mannschaftsturnier im Karambolagebillardsport. Die 61. Auflage fand vom 26. bis zum 30. Juni 2019 in der portugiesischen Stadt Porto statt. Zum zweiten Mal (nach 2017/18) richtete der FC Porto die Qualifikation und die Endrunde in einem Turnier aus.

Allgemeine Informationen 

Der FC Porto als Ausrichter und der F.B.N. Tekstil BSK als Titelverteidiger sind für die Finalrunde gesetzt.

Gruppenphase 
Gespielt wurde am 25. bis 28. Juni 2019 im Round-Robin-Modus.

Gruppeneinteilung

Qualifikations-Gruppen

Ergebnisse

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Hauptrunden-Gruppen 
Gespielt wurde am 29. Juni 2019 im Round-Robin-Modus.

Gruppe G

Gruppe H

Finalrunde 

Gespielt wurde am 30. Juni 2019 im Knock out-Modus.

Halbfinale 1 
30. Juni 2019; 09:30h

Halbfinale 2 
30. Juni 2019; 11:30h

Finale 
30. Juni 2019: 16:30h

Abschlusstabelle 2018/19

Einzelnachweise 

2018
Coupe dEurope 2018/19
Billardturnier in Porto